Emplectonematidae är en familj av djur. Emplectonematidae ingår i klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Emplectonematidae finns 81 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Emplectonematidae